Selstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Selstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Selstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn